Романів — українське прізвище, населені пункти.

Персоналії 

 Романів Василь Вікторович — штаб-сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Романів Володимир Богданович (нар. 16 червня 1985) — український футболіст, півзахисник.
 Романів Йосип Дмитрович — бригадний генерал, канадський військовий льотчик українського походження, учасник Другої світової війни.
 Романів Людмила Павлівна — головний лікар Міського пологового будинку з функціями перинатального центру Кропивницького, заслужений лікар України.
 Романів Михайло Васильович (* 1956) — голова Чернівецької обласної державної адміністрації (2003—2005 та 2014), кандидат економічних наук, доктор філософії.
 Романів Надія Степанівна (1920—1948) — зв'язкова ОУН, співробітниця СБ ОУН (б), професійна підпільниця, учасниця ІІ-го Великого Збору ОУН (б).
 Романів Олег Миколайович — український вчений у галузі механіки матеріалів, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України.
 Романів Олександра Миколаївна (* 1994) — українська футболістка і футзалістка, півзахиснииця.
 Романів Ольга Прохорівна — завідуча відділенням обласної клінічої лікарні Івано-Франківської обласної ради; заслужений лікар України.
 Романів Стефан — Генеральний секретар Світового конгресу українців, голова комісії з визнання Голодомору геноцидом проти українського народу, Голова Проводу ОУНР.

Місто:
 Колишнє місто Романів — засноване князем Романом Мстиславичем на Поліссі, нині смт Колки
Селище міського типу:
 Романів — Житомирська область, Романівський район
Села:
 Романів — Волинська область, Луцький район
 Романів — Волинська область, Луцький район, колишній (до 2020 року) Рожищенський район
 Романів — Львівська область, Перемишлянський район
 Романів — Хмельницька область, Теофіпольський район
 Романів — Хмельницька область, Шепетівський район

Романів або ж Рима́нів ( — Риманув) — лемківське місто у Низькому Бескиді, тепер у Кросненському повіті Підкарпатського воєводства Польщі
 Романів — село українського Закерзоння (в історичному Надсянні), що знаходиться тепер у Польщі, розташоване у Люблінському воєводстві Грубешівського повіту, ґміни Мірче.

Місто:
 Колишнє місто Романів — родове містечко російських бояр Романових на південній околиці Липецька, сьогодні село Леніно

Див. також 
 Романенко
 Романюк
 Романов

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -ів